Зеледеево — название населённых пунктов в России:
 Зеледеево — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Зеледеево — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.